Ванамийза () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ванамийза — село у волості Тирва повіту Валґамаа.
 Ванамийза — село у волості Гальяла повіту Ляене-Вірумаа.
 Ванамийза — село у волості Гійумаа повіту Гійумаа.
 Ванамийза — село у волості Йиґева повіту Йиґевамаа.
 Ванамийза — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Ванамийза — село у волості Сауе повіту Гар'юмаа.
 Ванамийза — село у волості Ляенеранна повіту Пярнумаа.
 Ванамийза — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Ванамийза — село у волості Пилва повіту Пилвамаа.
 Ванамийза — село у волості Риуґе повіту Вирумаа.
 Ванамийза — село у волості Сааремаа повіту Сааремаа.
 Ванамийза — село у волості Мугу повіту Сааремаа.